Gütermann oder Guetermann steht für:
 Gütermann, deutsches Unternehmen; Hersteller von Nähfäden, Nähgarnen und Zwirnen sowie Bastelzubehör

Personen:
 Erika Guetermann (1895–1988), deutsche Journalistin, Lyrikerin und Übersetzerin
 Max Gütermann (1828–1895), deutscher Unternehmer, Gründer der Firma Gütermann

Siehe auch:
 Gutermann